Het ATP-toernooi van Estoril 2008 (met de officiële naam Estoril Open) werd gespeeld van 14 tot en met 20 april 2008. Er werd gespeeld op de outdoor gravelbanen van Estoril Court Central in de Portugese stad Estoril.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Bronnen 
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema
 Kwalificatie

Estoril
2008